IXN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khowai (India)